Riječ Efrajim ima više značenja:

 Efrajim (praotac) - mlađi sin Josipov i unuk Jakova, praoca Izraelaca
 Efrajim (pleme) - ime jednog od 12 izraelskih plemena